Фёдор Михайлович Морщаков — советский, российский  государственный и партийный деятель.

Биография 
Родился 6 февраля 1916 г. в селе Новотаволжанское Курской губернии в крестьянской семье.

В 1933 г. после окончания школы семилетки  работал рабочим на сахарном заводе им. Карла Либкнехта (Курская область)

В 1935-1937 гг. обучался на Рабфаке. В 1937г. поступил  в Ленинградский институт инженеров  гражданского воздушного флота. Окончил институт в 1941г.

В 1941—1950 гг. — на Уральском турбомоторном заводе (г. Свердловск): мастер, ст.мастер, начальник смены, зам. начальника и начальник цеха.

В 1950—1956 гг. — второй, затем первый секретарь Куйбышевского райкома КПСС г. Свердловска.

В 1956—1958 гг. — заведующий отделом промышленности Свердловского обкома КПСС.

В 1958—1969 гг. — второй секретарь Свердловского горкома КПСС.

В 1969—1990 гг. — первый заместитель председателя Свердловского облисполкома.

В июне-июле 1975 г. руководил тушением обширных лесных пожаров на севере Свердловской области.

Осенью 1988 г. был в числе организаторов ликвидации последствий взрыва на станции Свердловск-Сортировочный.

В 1990-1991 гг. – председатель Промышленно-Строительной ассоциации Свердловского облисполкома.

С августа 1991 г. работал в Администрации Президента Российской Федерации.

В 1991-1992 гг. – первый заместитель Управляющего Делами Администрации Президента России, заместитель начальника службы безопасности Главного управления охраны РФ.

В  январе — августе 1993 года возглавлял Главное социально-производственное управление Администрации Президента Российской Федерации, впоследствии преобразованное в Управление делами Президента Российской Федерации.

С 1994 г. работал главным специалистом в Комендатуре Московского Кремля.

В этой должности принимал участие в реконструкции Могилы Неизвестного Солдата при переносе Поста №1 от Мавзолея Ленина.

Вышел на пенсию в 2000 г. в возрасте 84 года.

Лауреат Премии Совета Министров СССР.

Делегат XXV съезда КПСС.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 8-го, 9-го, 10-го, 11-го созывов.

Умер 9 августа 2009 г. в Рязани.

Ссылки 
 Морщаков
 Резервное правительство

Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Управляющие делами Президента Российской Федерации
Делегаты XXV съезда КПСС
Депутаты Свердловского областного совета
Вторые секретари Свердловского горкома КПСС